The Bootleg Series Vol. 6 ist der Titel von

 The Final Tour: The Bootleg Series, Vol. 6, ein Musikalbum von Miles Davis und John Coltrane
 The Bootleg Series Vol. 6: Live 1964 – Concert at Philharmonic Hall, ein Musikalbum von Bob Dylan